Balz steht für:

 Balz, Bestandteil des tierischen Paarungsverhaltens

Orte in Polen:
 Balz, Dorf im Kreis Landsberg (Warthe), Brandenburg, seit 1945: Białcz (Witnica), Powiat Gorzowski, Woiwodschaft Lebus
 Balz, bis 1938 Sawadden, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Zawada (Mrągowo), Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Balz ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Balz (1902–1988), deutscher Schlagertexter
 Burkhard Balz (* 1969), deutscher Europapolitiker (CDU)
 Doris Balz (1910–1994), deutsche Bildhauerin
 Doris Waschk-Balz (* 1942), deutsche Bildhauerin und Medailleurin
 Eckart Balz (* 1959), deutscher Sportwissenschaftler
 Ernst Balz (1904–1943), deutscher Bildhauer
 Friedrich von Balz (1848–1922), deutscher Jurist und württembergischer Abgeordneter
 Hans Martin Balz (* 1940), deutscher Musikwissenschaftler, Organist und Autor
 Heiko Balz (* 1969), deutscher Ringer
 Heinrich Balz (* 1938), deutscher Theologe, Missionswissenschaftler
 Horst Balz (1937–2021), deutscher Theologe, Neutestamentler
 Manfred Balz (* 1944), deutscher Jurist und Manager
 Walter Balz (1910–1990), deutscher Kommunalpolitiker
 Willi Balz (* 1960), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Baltz